Гвадалупе и Калво има више значења:

 Општина Гвадалупе и Калво (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвадалупе и Калво (Гвадалупе и Калво, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику